Michelon est un nom de famille français, italien ou espagnol avec la graphie Michelón,  notamment porté par : 
 César Belli ou César Michelon, né César Augusto Belli Michelon (1975-), joueur de football brésilien ;
  (1943-), joueur de rugby italien ;
 Gilbert Michelon de Cheuzat (1740–1807), député français.
 Giuliano Michelon (1930-), cycliste italien ;
  (1978-), journaliste et actrice argentine.
 Léonard Michelon du Mas Barreau, homme politique français, député de la Haute-Vienne de 1791 à 1792.
 Olivier Michelon (1975-), historien de l'art et conservateur du patrimoine français.

Liens externes 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme